Materdomini, frazione di Caposele (AV)
 Materdomini, frazione di Nocera Superiore (SA)
 Mater Domini, frazione di Catanzaro